El nombre de Juana I identifica a varias reinas y pretendientes al trono:

Juana I de Castilla y Aragón, habitualmente llamada Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos y esposa de Felipe el Hermoso, Reina de Castilla e Indias de 1504 a 1555 y de Aragón de 1516 a 1555.
Juana la Beltraneja, hija y heredera de Enrique IV de Castilla, apodada por sus adversarios Juana la Beltraneja.
Juana I de Navarra, esposa de Felipe IV de Francia.
Juana I de Inglaterra y Irlanda, prima de Eduardo VI de Inglaterra y María I de Inglaterra, reinó 9 días en Inglaterra e Irlanda.
Juana I de Nápoles, reina de Nápoles y reina titular de Jerusalén, condesa de Provenza y Foulcarier y princesa de Acaya. (1328-1382)
Juana I de Auvernia, condesa de Auvernia y Bolonia y reina consorte de Francia. (1326-1360).